Jail Bait oder Jailbait steht für:

 Jailbait, umgangssprachliche Bezeichnung für eine junge Person, die älter aussieht als sie tatsächlich ist

Filmtitel:
 Jail Bait (1937), US-amerikanische Kurzkomödie von Charles Lamont
 Jail Bait (1954), US-amerikanischer Film von Ed Wood
 Jailbait (1994), US-amerikanischer Actionfilm von Rafal Zielinski
 Jail Bait (2004), US-amerikanischer Kurzfilm von Ben Sainsbury
 Jailbait, der Originaltitel des Filmes Jailbait – Auf der High School ist die Hölle los aus dem Jahr 2000
 Jailbait (2004), US-amerikanisches Filmdrama von Brett Leonard
 Jail Bait – Überleben im Frauenknast, US-amerikanischer Gefängnisfilm von Jared Cohn aus dem Jahr 2014
 Jailbait (Serie), US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Erik Everhard
 Jailbait (Webserie), US-amerikanische Websehserie